Radio Azúcar es una estación radial chilena ubicada en el 94.9 MHz del dial FM en Santiago de Chile. Cuenta con una red de 21 emisoras a lo largo de Chile y además transmite vía internet en el resto del país y en todo el mundo.

Transmite música tropical, en diversos programas durante todo el día 24/7.

Historia 
Nace en el año 2015 de la mano del empresario radial de la región de O'Higgins José Luis Muñoz, quien en 2010 comenzó con Radio Caramelo de San Vicente de Tagua Tagua y después con Radio Colombina de la misma ciudad, con breve presencia en ciudades como Talca o Valdivia.

El día 3 de enero de 2017 finalmente se consolida, con sus estudios ubicados en la ciudad de Rancagua . Sus primeros locutores fueron Alberto "Beto" Pavez y Hernán Jara "el Nanín". 

En mayo de 2020 da el salto de la mano de Claudio Alegría Orellana transmitiendo para Santiago y en julio del mismo año comenzó su proceso de expansión a varias ciudades de Chile  , esto vino acompañado por un reajuste de programación por lo cual llegaron reconocidas voces de Radio Corazón y de la desaparecida Radio Candela tales como: Víctor Gutiérrez (Vitoco Mix), Jose Luis Martinez (Dj Lolito) y Willy Sabor , además del reconocido comediante Filomeno. También se reclutaron voces de reconocidas estaciones locales en cada ciudad como Fito Salinas, Antonio "Tejano" Calderon, Eduardo "Tarzán" Armijo, Rodrigo Vera "El flaquito regalón", Jorge "Huracán" Vergara, Negro Sabrosón y el reconocido ex vocalista del grupo musical La Noche Paulo Cesar. A ellos a se les suman Pablo Fuenzalida, Camilo Rojas "Luchito Cachazo"; varias de sus voces comienzan a transmitir los programas desde sus respectivos hogares en diversos puntos del país.

Durante los primeros días de enero de 2023 comienza un giro en su línea musical, dejando en un segundo plano la música tropical que la caracterizaba enfocándose en un estilo más latino, al igual que lo hicieran en su minuto Radio Amistad y Radio Candela, todo esto también acompañado de otra modificación en su parrilla programática diaria.

Programas actuales 

Programación red nacional:

 Despierta Chile
 En las buenas y en las malas
 Salud en tus manos (**)
 Dimes y diretes
 Corre que te pillo
 Avenida Azúcar
 Bailables en Azúcar
 2 Cucharadas y a la Papa
 Las pegaditas de Azúcar
 Sácale el jugo al domingo
  Bailatón Nacional (**)

- Existen programas locales en las señales de Quillota, San Felipe, Llay Llay y Rancagua
- (*) Transmisión en conjunto con Radio Caramelo de San Vicente
- (**) Transmisión en conjunto con Radio Interactiva
- (***) Transmisión en conjunto con Radio Interactiva y Radio Caramelo de San Vicente

Programas anteriores 

 El antimatinal
 Con caña pero de Azúcar
 Arriba los corazones
 La feria de las pulgas
 El club de Radio Azúcar
 El dulce doblete
 Tú y yo
 El atardecer ranchero (Rancagua y Litueche)
 Fito Salinas en vivo
 El show del pícaro Jacinto
 Almorzando con Azúcar
 Regresando a casa con Alegría
 Despierta con Azúcar
 Las rancheras de Filomeno
 Los dulces de Azúcar
 El rancho de la Azúcar (Hoy en Radio Interactiva como El Rancho de la Interactiva, hasta febrero de 2022 estuvo en Radio Caramelo Santiago/San Vicente de Tagua Tagua)
 El Show de Willy
 Endulzando el café con Azúcar con Claudio "Alegría" Orellana (*)
 El show del huaso Filomeno
 Son horas de rancheras
 Llama y pide
 Los súper de Azúcar de la A a la Z
 El baúl de la Azúcar
 Fiesta en Azúcar
 Un dulce despertar
 De aquí no sale
 La previa
 Puro Filete
 El menú de la Azúcar
 Entre Amigos

(*) dicho programa se sigue emitiendo en las señales locales de San Felipe, Quillota, La Ligua con Eduardo "Tarzán" Armijo y Rancagua con Eduardo Maturana

Locutores actuales 
 Willy Sabor
 Carlos Saavedra Mella «Rodriguinho» 
 Víctor Gutiérrez «Vitoco Mix»
 Eduardo "Tarzán" Armijo (La Ligua/Quillota)
 Hernán Jara «El Nanín»
 Ismael Pereira «DJ Retro»
 Cristian Castillo
 Paulo Cesar (Llay Llay)
 Rodrigo Alejandro Lagos (Salud en tus manos)
 Eduardo Maturana (Rancagua)
 Cristian Pérez (Rancagua)
 Mauricio Henríquez (San Felipe/Los Andes)
 Adriana Carroza
 Bernardo Saez «Cachupín»

Locutores antiguos 
 Mickyman 
 Cristian Alfonso Morales "DJPinky"
 Leandro Miranda Calderón "Leandro MC Chile"
 Mr. Darwin (Melipilla)
 Rodrigo Vera "El Flaquito Regalón"
 Patricio Maureira (Rancagua)
 El Pícaro Jacinto
 Negrito Sabrosón
 Jorge "Huracán" Vergara 
 Fito Salinas
 Camilo Rojas "Luchito Cachazo"
 Alberto Pavez "El Beto" (Rancagua)
 Alan Cristopher 
 Huaso Filomeno
 Pablo Fuenzalida
 Antonio Calderón Santander "Tejano Calderón" 
 Leo Caprile
 Marvin Sound
 Alexandra Urzúa (Rancagua)
 Daniel «Palomo» Valenzuela
 Alejandro Albornoz
 Jesús Venegas 
 Paulo Cesar (Llay Llay)
 Pablo Bolvarán
 Claudio Alegría Orellana
 José Luis Martínez «Dj Lolito»

- DJ's invitados verano 2022 "Fiesta en azúcar"

 DJ Wevo
 DJ Dankan Pop
 DJ Pelo
 DJ Hugo

Expansión 
Al momento de su relanzamiento en mayo y junio de 2020 la Radio ya contaba con frecuencias en San Fernando, Litueche y Llay Llay  , de las cuales se mantienen hasta el día de hoy las frecuencias de Litueche (ahora en el 88.5 MHz) y la frecuencia de Llay Llay, anteriormente también estuvo en Navidad, Curicó, Constitución, Talca, Paredones, Valdivia y Fresia.

Así ha sido la expansión desde su marcha blanca y relanzamiento en mayo y junio de 2020:

 El 30 de mayo de 2020 llega a buena parte del Gran Santiago y la zona sur de la Región Metropolitana de Santiago a través de la frecuencia 94.9 de Buin (ex Radio Amanda), logrando cobertura en gran parte de la capital.
 El 4 de junio de 2020 llega a la comuna de Melipilla a través de la frecuencia 97.3 MHz (ex Radio Caramelo), siendo la segunda frecuencia en la región.
 El 9 de julio de 2020 llega a la ciudad de Calama a través de la frecuencia 90.3 MHz (ex Radio Paulina), siendo la primera frecuencia en la Región de Antofagasta y la primera que da pie al resto de la expansión nacional.
 El 15 de julio de 2020 llega a las ciudades de Quillota y  La Calera a través de la frecuencia 102.3 MHz, cubriendo todo el interior de la Región de Valparaíso y algunas zonas de comunas como Limache, Con Con, Quintero, Villa Alemana y Quilpué, siendo la segunda frecuencia en la región.
 El 25 de agosto de 2020 llega a la ciudad de Ancud a través de la frecuencia 101.7 MHz (ex Radio Océano), siendo la primera frecuencia en el sur del país.
 El 5 de septiembre de 2020 llega a la ciudad de Castro a través de la frecuencia 88.7 MHz.
 El 10 de septiembre de 2020 llega a Iquique y Alto Hospicio a través de la frecuencia 97.3 MHz (ex Candy FM), siendo la primera frecuencia en la Región de Tarapacá.
 El 10 de octubre de 2020 llega a la ciudad de Punta Arenas a través de la frecuencia 1260 kHz (ex Radio Melodía), siendo la primera frecuencia en AM de la red y cubriendo gran parte del Estrecho de Magallanes y Tierra del Fuego, además es toda una curiosidad en tiempos en que la amplitud modulada en Chile no goza de buena salud.
 El 16 de octubre de 2020 llega a la ciudad de La Ligua a través de la frecuencia 90.9 MHz (ex Radio Madre Tierra), cubriendo gran parte de la costa norte de la Región de Valparaíso y la Provincia de Petorca, pudiendo ser perceptible en algunos sectores y cerros de Valparaíso y Viña del Mar.
 El 10 de noviembre de 2020 llega a la ciudad de Osorno a través de la frecuencia 93.1 MHz (ex Radio La Rancherita).
 El 31 de diciembre de 2020 llega a la ciudad de Ovalle a través de la frecuencia 100.7 MHz (ex FM Ovalle).
 El 2 de enero de 2021 llega a Punta Arenas ahora por FM a través de la frecuencia 89.3 MHz (ex Radio Constelación), transmitiendo en dúplex con la frecuencia AM algunos días hasta abandonar la frecuencia 1260 kHz (hoy Radio Melodía) sin relación con Consorcio Radial del Sur.
 El 23 de enero de 2021 regresa a la ciudad de Pichilemu a través de la frecuencia 98.3 MHz (ex Candy FM).
 El 24 de enero de 2021 en Litueche se produce un intercambio de frecuencias, llegando al 88.5 MHz (ex Radio Tú y Yo), a su vez, abandona la frecuencia 97.9 MHz (hoy Radio La Karibeña), sin relación con Consorcio Radial del Sur.
 El 28 de febrero de 2021 llega a las ciudades de  San Felipe y  Los Andes a través de la frecuencia 90.7 MHz (ex Radio Colo Colo), cubriendo todo el Valle del Aconcagua.
 El 14 de mayo de 2021 llega a la ciudad de Coyhaique a través de la frecuencia 104.7 MHz.
 El 20 de mayo de 2021 llega a la Conurbación del Gran Concepción a través de la frecuencia 104.5 MHz, obteniendo cobertura en las comunas de Concepción, Talcahuano, Chiguayante, San Pedro de la Paz, Hualpén, Penco, Tomé, Coronel, Lota y Hualqui.
 El 3 de julio de 2021 regresa a Fresia a través de la frecuencia 94.7 MHz (ex Radio Más FM).
 El 13 de febrero de 2022 comienza a transmitir en la frecuencia 88.1 MHz de la ciudad de Punta Arenas (ex Radio Caramelo), en dúplex con la frecuencia 89.3 MHz.
 El 1 de marzo de 2022 abandona la frecuencia 93.1 MHz de la ciudad de Osorno, siendo reemplazada por Radio Colo Colo, sin relación con Consorcio Radial del Sur.
 El 5 de marzo de 2022 llega a la ciudad de Los Ángeles a través de la frecuencia 105.3 MHz y a Quirihue, a través de la frecuencia 96.5 MHz, cubriendo gran parte de la Región de Ñuble y parte del sur de la Región del Maule (Cauquenes), logrando captarse en algunos sectores de Chillán (ambas ex Radio Interactiva).
 El 9 de marzo de 2022 llega a la ciudad de Puerto Varas, a través de la frecuencia 94.3 MHz (ex Radio Caramelo), cubriendo el Lago Llanquihue, Las Cascadas y Frutillar.
 El 5 de abril de 2022 llega a la ciudad de Angol, a través de la frecuencia 105.9 MHz (ex Radio Montecarlo Sur).
 El 20 de abril de 2022 abandona la frecuencia 98.3 MHz de la ciudad de Pichilemu, siendo reemplazada por SurfBeats Radio, sin relación con Consorcio Radial del Sur, es segunda vez que abandona esta ciudad, anteriormente estuvo en la frecuencia 93.9 MHz.
 En mayo de 2022 abandona la frecuencia 104.7 MHz de la ciudad de Coyhaique, siendo reemplazada por Radio Colo Colo, sin relación con Consorcio Radial del Sur.
 El 18 de mayo de 2022 llega a la comuna de Casablanca, a través de la frecuencia 96.9 MHz (ex Casablanca FM), sin relación con Consorcio Radial del Sur.
 El 3 de junio de 2022 abandona la frecuencia 89.3 MHz de la ciudad de Punta Arenas, siendo reemplazada por Radio La Sabrosita, sin relación con Consorcio Radial del Sur, así termina el dúplex en FM.
 El 12 de julio de 2022 llega a la comuna de Futrono, a través de la frecuencia 89.3 MHz (ex ADN Radio Chile), sin relación con Consorcio Radial del Sur.
 El 30 de septiembre de 2022 abandona la frecuencia 90.3 MHz de la ciudad de Calama, siendo reemplazada por Radio Charanga Latina, sin relación con Consorcio Radial del Sur.
 El 3 de octubre de 2022 abandona la frecuencia 100.7 MHz de la ciudad de Ovalle, siendo reemplazada por Somos FM y posteriormente por Radio Guayacán FM, ambas sin relación con Consorcio Radial del Sur.
 El 26 de octubre de 2022 abandona la frecuencia 96.5 MHz de la ciudad de Quirihue, siendo reemplazada por Radio Tú y Yo.
 El 6 de noviembre de 2022 llega a la comuna de Parral, a través de la frecuencia 106.1 MHz (ex Radio Interactiva).
 El 16 de noviembre de 2022 abandona la frecuencia 94.3 MHz de la ciudad de Puerto Varas, siendo reemplazada por Radio FM del Río, sin relación con Consorcio Radial del Sur.
 El 12 de diciembre de 2022 abandona la frecuencia 105.9 MHz de la ciudad de Angol, siendo reemplazada nuevamente por Radio Montecarlo Sur, sin relación con Consorcio Radial del Sur.
 El 3 de enero de 2023 abandona la frecuencia 97.3 MHz de la ciudad de Iquique, siendo reemplazada por Radio Epicentro y posteriormente por Charanga Latina y la frecuencia 88.1 MHz de la ciudad de Punta Arenas, siendo reemplazada por Radio Epicentro, todas sin relación con Consorcio Radial del Sur.
 El 7 de enero de 2023 regresa a la ciudad de Coyhaique a través de la frecuencia 104.7 MHz (ex Radio Colo Colo).
 Entre el 28 de febrero y el 1 de marzo de 2023, Radio Azúcar toma las frecuencias que pertenecían a la emisora talquina Zona 4 FM, la que dejó de transmitir el mismo día 28 de febrero, Regresando a la ciudad de Talca en la frecuencia 95.9 MHz y Constitución en la frecuencia 104.9 MHz, en Parral realiza un intercambio de frecuencias, llegando a la frecuencia 96.1 MHz y abandonando la frecuencia 106.1 MHz, que pasó a ser ABC Radio (sin relación con Consorcio Radial del Sur), mientras que llega por primera vez a Chanco en la frecuencia 89.1 MHz y a Cauquenes en la frecuencia 91.5 MHz, esto significa una importante expansión dentro de la Región del Maule.
 En marzo de 2023 abandona la frecuencia 105.3 MHz de Los Ángeles, siendo reemplazada por Radio Nueva Auroora, sin relación con Consorcio Radial del Sur.
 El 6 de marzo de 2023, regresa a la ciudad de San Fernando a través de la frecuencia 97.5 MHz (ex FM7).

Frecuencias anteriores 

97.3 MHz (Iquique); hoy Radio Charanga Latina, sin relación con Consorcio Radial del Sur.
90.3 MHz (Calama); hoy Radio Charanga Latina, sin relación con Consorcio Radial del Sur.
100.7 MHz (Ovalle); hoy Radio Guayacán FM, sin relación con Consorcio Radial del Sur.
106.7 MHz (San Fernando); hoy La Poderosa, sin relación con Consorcio Radial del Sur.
97.9 MHz (Litueche); hoy La Karibeña, sin relación con Consorcio Radial del Sur.
88.1 MHz (Navidad); hoy Radio Sensación Plus,  sin relación con Consorcio Radial del Sur.
94.7 MHz (Paredones); hoy La Karibeña, sin relación con Consorcio Radial del Sur.
93.9 MHz (Pichilemu); hoy Radio Caramelo FM y 98.3 MHz; hoy SurfBeats Radio, ambas sin relación con Consorcio Radial del Sur.
95.1 MHz (Curicó/Teno); hoy Radio Tenina, sin relación con Consorcio Radial del Sur.
90.9 MHz (Talca); hoy Radio Caramelo, sin relación con Consorcio Radial del Sur.
100.5 MHz (Constitución); hoy Radio Colo Colo, sin relación con Consorcio Radial del Sur.
106.1 MHz (Parral); hoy ABC Radio, sin relación con Consorcio Radial del Sur.
96.5 MHz (Quirihue); antes Radio Tú y Yo, hoy nuevamente Radio Interactiva.
105.3 MHz (Los Ángeles); hoy Radio Nueva Auroora. sin relación con Consorcio Radial del Sur.
105.9 MHz (Angol); hoy Radio Montecarlo Sur, sin relación con Consorcio Radial del Sur.
89.5 MHz (Valdivia); hoy Radio Tropical Stereo, sin relación con Consorcio Radial del Sur.
93.1 MHz (Osorno); hoy Radio Colo Colo, sin relación con Consorcio Radial del Sur.
94.3 MHz (Puerto Varas); hoy Radio FM del Río, sin relación con Consorcio Radial del Sur. 
88.1 MHz (Punta Arenas); hoy Radio Epicentro, 89.3 MHz; hoy Radio La Sabrosita y 1260 kHz; hoy Radio Melodía, todas sin relación con Consorcio Radial del Sur.

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial.
 
 

Azúcar
Emisoras de radio tropicales
Emisoras de radio fundadas en 2017